Peter Rasmussen kan syfta på bland andra:

* Peter Rasmussen (1838–1913), dansk violinlärare och organist
 Peter Rasmussen (1906–1992), dansk trombonist och kapellmästare
 Peter Rasmussen (född 1966), dansk fotbollstränare
 Peter Rasmussen (född 1967), dansk fotbollsspelare 
 Peter Rasmussen (född 1974), dansk badmintonspelare
 Peter Rasmussen (född 1975), dansk fotbollsdomare
 Peter Rasmussen (travtränare)